Хуху́й ():

 Хухуй — провинция в северо-западной части Аргентины. В связи с неблагозвучием, на современных русскоязычных картах обозначается как Жужуй.
 Хухуй — станция «Линии E» метрополитена Буэнос-Айреса.
 Хухуй — одна из крупных улиц в центре Буэнос-Айреса.
  — второй по значимости город в провинции Хухуй.  В связи с неблагозвучием, на современных русскоязычных картах обозначается как Сан-Педро.
 Сан-Сальвадор-де-Хухуй — столица провинции Хухуй. В связи с неблагозвучием, на современных русскоязычных картах обозначается как Сан-Сальвадор-де-Жужуй.
 «Химнасия и Эсгрима Хухуй» — аргентинский футбольный клуб из города Сан-Сальвадор-де-Хухуй.